Geesteren (Gelderland)
 Geesteren (Overijssel)